Florentino Ameghino è stato uno zoologo argentino. In suo onore in Argentina sono stati chiamati con il suo nome:

Florentino Ameghino, città capoluogo dell'omonimo partido
Partido di Florentino Ameghino, partido della provincia di Buenos Aires
Dipartimento di Florentino Ameghino, dipartimento della provincia di Chubut